Рефа́кторинг баз да́нных () — это простое изменение в схеме базы данных, которое способствует улучшению её проекта при сохранении функциональной и информационной семантики. Иными словами, следствием рефакторинга базы данных не может быть добавление новых функциональных возможностей или ограничение уже существующих, равно как и добавление новых данных или же изменение смысла существующих.

Категории 
С. Эмблер и П. Садаладж выделяют следующие категории рефакторинга реляционных баз данных:

 Рефакторинг структуры 
Изменения в структуре таблиц или представлений.
Методы: введение вычисляемого столбца; введение суррогатного ключа; замена данных типа LOB таблицей; замена связи "один ко многим" ассоциативной таблицей; замена столбца; замена суррогатного ключа естественным ключом; переименование представления; переименование столбца; переименование таблицы; перемещение столбца; разбиение столбца; разбиение таблицы; слияние столбцов; слияние таблиц; удаление представления; удаление столбца; удаление таблицы. 
 Рефакторинг качества данных
Изменения, направленные на улучшение качества хранимой в базе данных информации.
Методы: введение заданного по умолчанию значения; введение общего формата; введение ограничения столбца; добавление поисковой таблицы; замена кодового обозначения типа флажками свойств; осуществление стратегии консолидированных ключей; перемещение данных; преобразование столбца в недопускающий NULL-значения; применение стандартного типа; применение стандартных кодовых обозначений; уничтожение значения, заданного по умолчанию; уничтожение ограничения столбца; уничтожение столбца, не допускающего NULL-значений.
 Рефакторинг ссылочной целостности
Изменения, направленные на поддержание ссылочной целостности в базе данных.
Методы: введение каскадного удаления; введение программного удаления; введение триггера для накопления исторических данных; введение физического удаления; добавление ограничения внешнего ключа; добавление триггера для вычисляемого столбца; уничтожение ограничения внешнего ключа.
 Рефакторинг архитектуры
Изменения, направленные на улучшение взаимодействия внешних программ с базой данных.
Методы: введение вычислительного метода; введение индекса; введение таблицы только для чтения; добавление зеркальной таблицы; добавление метода чтения; добавление методов CRUD; замена метода (методов) представлением; замена представления методом (методами); инкапсуляция таблицы в представление; использование официально заданного источника данных; перенос метода в базу данных; перенос метода из базы данных.
 Рефакторинг методов
Методы рефакторинга кода, применимые к триггерам и хранимым процедурам. 
В 2019 году В. Струзик продолжил развитие рефакторинга баз данных, дополнив ранее предложенный перечень категорий рефакторинга баз данных новой:
 Рефакторинг доступа
Изменения в  системе управления базой данных, которые связаны с доступом к данным.
Методы: изменения атрибутов аутентификации; сужение привилегий доступа; расширение привилегий доступа; выделение схемы базы данных; слияние схем базы данных.

Когда проводить рефакторинг 
Выделяются некоторые общие недостатки баз данных, наличие которых может сигнализировать о необходимости рефакторинга.

 Многоцелевые столбцы, т.е. столбцы, которые используются для хранения разнородных данных 
 Многоцелевые таблицы, т.е. таблицы, в которых хранится информация о разных типах сущностей
 Избыточные данные
 Таблицы со слишком большим количеством столбцов
 Таблицы со слишком большим количеством строк
 Многозначные столбцы, т.е. столбцы, внутри которых в различных позициях представлено несколько разных фрагментов информации
 Боязнь вносить изменения в схему базы данных из-за возможных нарушений в работе приложений

Переходный период 
Переходный период при рефакторинге - это период времени, в течение которого осуществляется поддержка как первоначальной версии схемы базы данных, так и версии новой. Его введение необходимо для того, чтобы предоставить разработчикам время для внесения необходимых изменений в приложения, работающие с базой данных.

Пример 

Как пример рефакторинга базы данных можно привести операцию переименования столбца в существующей таблице.

Таблица Employee, хранящая данные о сотрудниках фирмы, содержит столбец zarplata, который было решено переименовать в salary, чтобы обеспечить единообразное именование объектов в базе данных, т.е. в качестве имён использовать исключительно английские слова. Для этого необходимо сделать следующее: добавить в таблицу столбец salary и скопировать в него данные из столбца zarplata, ввести триггер, который будет синхронизировать данные между двумя столбцами в течение переходного периода, а по прошествии данного периода удалить триггер и первоначальный столбец.

Примечания

См. также 
 Рефакторинг
 Нормальная форма
 Денормализация

Базы данных